Гетвенд:

 Гетвенд — город на юго-западе Ирана, в остане Хузестан.
 Гетвенд — один из 20 шахрестанов (областей) иранского остана Хузестан.